Die Druga Slovenska Nogometna Liga 1997/98 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. August 1997 und endete am 7. Juni 1998.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Die beiden besten Teams stiegen direkt in die ersten Liga auf, der Dritte und Vierte konnte über die Play-offs aufsteigen. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-offs 
Der Vierte spielte gegen den Neunten der ersten Liga, und der Dritte gegen den Zehnten der ersten Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 1998/99.

|}
Damit stieg der NK Domžale in die Slovenska Nogometna Liga auf.

Relegation 
Der 15. spielte gegen den 3. der dritten Liga Ost, und der 16. gegen den Zweiten der dritten Liga West um die Qualifikation für die Druga Slovenska Nogometna Liga 1998/99.

|}

Weblinks 
 Slovenia 1997/98 rsssf.com

1997/98
Fußballsaison 1997/98